Ignazio Boncompagni Ludovisi, senatore del Regno d'Italia
 Ignazio Gaetano Boncompagni Ludovisi, cardinale cattolico